Светла́на Ви́кторовна Соколо́ва () — российская легкоатлетка, специалистка по многоборьям. Выступала за сборную России по лёгкой атлетике в 2000-х годах, победительница Кубка Европы, чемпионка и призёрка первенств национального значения, участница летних Олимпийских игр в Афинах. Представляла Белгородскую область. Мастер спорта России международного класса.

Биография 
Светлана Соколова родилась 9 января 1981 года в городе Баку Азербайджанской ССР. Впоследствии проживала в Старом Осколе, Белгородская область.

Занималась лёгкой атлетикой под руководством тренеров Н. В. Власова и И. В. Власовой. Выступала за Российскую армию. Окончила Смоленское государственное училище олимпийского резерва.

Впервые заявила о себе на международном уровне в сезоне 1998 года, когда вошла в состав российской национальной сборной и выступила на Всемирных юношеских играх в Москве — одержала здесь победу в беге на 100 метров с препятствиями и в эстафете 4 × 400 метров, а также взяла бронзу в прыжках в длину. Участвовала и в юниорском мировом первенстве в Анси, где в программе семиборья стала четвёртой.

В 2001 году в пятиборье выиграла бронзовую медаль на зимнем чемпионате России по многоборьям в Челябинске. В семиборье победила в личном и командном зачётах на Кубке Европы в Арле, стала серебряной призёркой на молодёжном европейском первенстве в Амстердаме, получила серебряную награду на Универсиаде в Пекине.

В 2002 году в пятиборье победила на зимнем чемпионате России в Москве. В семиборье стартовала на Кубке Европы в Быдгоще, где с российской сборной заняла второе место в командном первенстве, одержала победу на летнем чемпионате России в Чебоксарах, показала пятый результат на чемпионате Европы в Мюнхене.

На чемпионате России 2004 года в Туле вновь превзошла всех своих соперниц в семиборье и завоевала золотую медаль. По итогам чемпионата удостоилась права защищать честь страны на летних Олимпийских играх в Афинах — набрала здесь 6210 очков, расположившись в итоговом протоколе соревнований на десятой строке.

После афинской Олимпиады Соколова ещё в течение нескольких лет оставалась действующей спортсменкой и продолжала принимать участие в различных легкоатлетических стартах. Так, в 2007 году она выступила на Кубке Европы по легкоатлетическим многоборьям в Щецине, где заняла седьмое место в личном зачёте и помогла своим соотечественницам стать серебряными призёрками командного зачёта.

За выдающиеся спортивные результаты удостоена почётного звания «Мастер спорта России международного класса».

Примечания 

Многоборцы России
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Чемпионы России по лёгкой атлетике
Мастера спорта России международного класса по лёгкой атлетике
Спортсмены Белгородской области